Хенерал Лазаро Карденас има више значења:

 Хенерал Лазаро Карденас, Вуелта Рика (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас, Гарабито Вијехо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас, Нуево Гарабито (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас, Пуебло Нуево (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас, Ел Лимон (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас, Ел Колорадо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас, Ла Молијенда (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Лазаро Карденас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику